Bíró István (1724–1782) jezsuita rendi tanár
 Bíró István (1846–1875) tisztviselő
 Bíró István (1913–1954) csehszlovák válogatott labdarúgó
 Bíró István (1930) agrármérnök, tanár